Ardaiz bzw. Ardáiz ist der Familienname bzw. Teil des Familiennamens der folgenden Personen:

 Rubén Sosa (* 1966), uruguayischer Fußballspieler (vollständiger Name: Rubén Sosa Ardáiz)
 Joaquín Ardaiz (* 1999), uruguayischer Fußballspieler